EBM steht für: 

 Einheitlicher Bewertungsmaßstab, ein Vergütungssystem der ambulanten ärztlichen Versorgung in Deutschland
 Electron Beam Melting, Elektronenstrahlschmelzen oder auch Elektronenstrahlsintern ist ein Verfahren zur Herstellung von metallischen Bauteilen aus dem Pulverbett, siehe Selektives Elektronenstrahlschmelzen
 Electronic Body Music, ein Stil der elektronischen Tanzmusik
 Elektra Birseck Münchenstein, ein Schweizer Energieversorgungsunternehmen, Sitz in Münchenstein (im Gebiet Birseck), Kanton Basel-Landschaft
 Eric Booth Motors, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Erzgebirgs-Bike-Marathon, ein Mountainbike-Marathon in Deutschland, wird seit dem Jahr 1993 organisiert und jährlich am ersten August-Wochenende in der Region um Seiffen ausgetragen
 Espresso Book Machine, ein integrierter Print-on-Demand-Drucker, kann anhand PDF-Dateien binnen weniger Minuten ein einzelnes Buch inklusive Umschlag (Softcover) drucken, zusammenstellen und binden 
 Europa-Bergmeisterschaft, eine europäische Motorsport-Serie von Bergrennen, die derzeit aus 13 Läufen besteht
 Europäisch-Baptistische Mission, ein Verbund von nationalen baptistischen Missionsgesellschaften, 1954 in Zürich, Schweiz gegründet 
 E. B. M. Maschinenfabrik, ein ehemaliger deutscher Hersteller von Automobilen, stellte nur ein Modell her
 Eisenbahn-Verkehrs-Gesellschaft im Bergisch-Märkischen Raum (EBM Cargo GmbH & Co. KG), ein ehemaliges deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 EBM Cargo, ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Gummersbach, das von der Rail Cargo Group übernommen wurde
 VVB Eisen Blech Metallwaren (EBM), siehe Kombinat Haushaltsgeräte Karl-Marx-Stadt

ebm steht für:
 ebm-papst, ein Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren

EbM steht für:
 Evidenzbasierte Medizin evidence-based medicine, auf empirische Belege gestützte Heilkunde  
 Eminenz basierte Medizin bzw. eminence based medicine, auf persönliche Erfahrung gestützte Heilkunde

Ebm ist der Familienname folgender Personen:
 Martina Ebm (* 1982), österreichische Schauspielerin

 

EBM